El XV Distrito Electoral Estatal de Yucatán es uno de los 15 distritos electorales en los que se encuentra dividido el territorio del Estado de Yucatán. Su cabecera es la ciudad de Izamal.

Desde la redistritación de 2008 está formado por 24 municipios, divididos en 108 secciones.

Municipios 
El distrito está formado por los municipios de Cantamayec, Cenotillo, Cuncunul, Chankom, Chikindzonot, Dzitás, Espita, Izamal, Kantunil, Kaua, Quintana Roo, Sotuta, Sudzal, Suma, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekom, Tapakan, Teya, Tinum, Tixcacalcupul, Tunkás, Uayma y Yaxcabá.

Véase también 

 Distritos electorales estatales de Yucatán
 Congreso del Estado de Yucatán

Referencias

Enlaces externos 
 IPEPAC.org.mx - Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán.

Distritos electorales estatales de Yucatán